Kontraadmiral (izvirno ) je bil vojaški čin v več nemških vojnih mornaricah:
 Kontraadmiral (Kaiserliche Marine)
 Kontraadmiral (Reichsmarine)
 Kontraadmiral (Kriegsmarine)
 Kontraadmiral (Volksmarine)
 Kontraadmiral (Bundesmarine)

Glej tudi 
 Brigadni general (Nemčija)